Winteler ist ein Glarner Landleutegeschlecht, das in den ehemaligen Gemeinden Filzbach, Mollis und Niederurnen (heute alle zur Gemeinde Glarus Nord gehörig) alteingesessen ist.

Namensträger sind:
 Henriette Verdier Winteler de Weindeck (bl. 1887–1910), Schriftstellerin und Friedensaktivistin 
 Jakob Winteler (1897–1966), Schweizer Historiker sowie Glarner Landesarchivar und Landesbibliothekar 
 Jost Winteler (1846–1929), Schweizer Sprachwissenschafter sowie Hausvater Albert Einsteins in Aarau
 Maja Winteler-Einstein (1881–1951), deutsche bzw. durch Heirat Schweizer Romanistin und Schwester Albert Einsteins